Zegarowa – skała w grupie Skał Rzędkowickich na Wyżynie Częstochowskiej
 Zegarowa – skała w grupie Skał Zegarowych na Wyżynie Częstochowskiej